|-
| 114001 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114002 - || || 31 d'octubre, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 114003 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114004 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114005 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114006 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114007 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114008 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114009 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114010 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114011 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114012 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114013 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114014 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114015 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114016 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114017 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114018 - || || 30 d'octubre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114019 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114020 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114021 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114022 Bizyaev || || 29 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 114023 Harvanek || || 29 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 114024 Scotkleinman || || 30 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 114025 Krzesinski || || 30 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 114026 Emalanushenko || || 30 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 114027 Malanushenko || || 30 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 114028 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114029 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114030 - || || 2 de novembre, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 114031 - || || 4 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114032 - || || 4 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114033 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114034 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114035 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114036 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114037 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114038 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114039 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114040 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114041 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114042 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114043 - || || 4 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114044 - || || 6 de novembre, 2002 || Needville || Needville
|-
| 114045 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114046 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114047 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114048 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114049 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114050 - || || 4 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114051 - || || 4 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114052 - || || 4 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114053 - || || 4 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114054 - || || 4 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114055 - || || 4 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114056 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114057 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114058 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114059 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114060 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114061 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114062 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114063 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114064 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114065 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114066 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114067 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114068 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114069 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114070 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114071 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114072 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114073 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114074 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114075 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114076 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114077 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114078 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114079 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114080 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114081 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114082 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114083 - || || 5 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114084 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114085 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114086 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114087 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114088 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114089 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114090 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114091 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114092 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114093 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114094 Irvpatterson || || 6 de novembre, 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 114095 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114096 Haroldbier || || 8 de novembre, 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 114097 - || || 8 de novembre, 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 114098 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114099 - || || 5 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114100 - || || 4 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
4